Брідоцька сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Брідоцька сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район